dołczan deresz – owad
 maść dereszowata (pleśniawa)
 dawniej ławka, na której chłostano uczniów za karę, podobnie słow. dereš "stołek, na którym bity leży"
 z ukraińskiego (дереш) krasy koń, u Karłowicza „koń pochodzący z Węgier”

Osoby 
 Jolanta Dorota Szymanek-Deresz
 Lubko Deresz – ukraiński pisarz
 Paweł Deresz
 Weronika Deresz

Przypisy